Jussila ist der Familienname folgender Personen:

 Esa Jussila (* 1979), finnischer Unihockeytrainer
 Hannu Jussila (* 1946), finnischer Radrennfahrer